Снядецкий — фамилия.

Известные носители:

 Снядецкий, Анджей (1768—1838) — врач, биолог, химик, профессор Виленского университета.
 Снядецкий, Ян (1756—1830) — польский астроном, математик, философ, педагог; профессор и ректор Виленского университета, брат А.Снядецкого.
 Снядецкий — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.